Князівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні 

 Князівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Князівська сільська рада — Сумська область, Путивльський район